Tractat de Dresden (1699), aliança entre saxons i danesos durant la Gran Guerra del Nord
 Tractat de Dresden (1709), tractat que restablia l'aliança entre saxons i danesos durant la Gran Guerra del Nord
 Tractat de Dresden (1745), final de la Segona Guerra de Silèsia